Tesourinha pode se referir a:

 Tesourinha (inseto) 
 Tesourinha (Apodidae), uma ave
 Tesourinha (Tyrannidae), outra ave
 Tesourinha (futebolista), defendeu a Seleção Brasileira na década de 1940
 Ginásio Tesourinha, complexo poliesportivo brasileiro situado em Porto Alegre

Desambiguação